USS Cossack (united states ship Cossack — Корабель Козак) — назва більш ніж одного корабля ВМС Сполучених Штатів, і може відноситися до:

 USS Cossack (1861), входив до Кам'яного Флоту під час американської громадянської війни.
 USS Cossack SP-695 , Патрульний катер який був у строю з 1917 по 1919 рік

Див. також 
 Корабель Козак (Велика Британія)

Кораблі ВМС США